Bitwa pod Leplem (1919) – walki oddziałów polskich 8 Dywizji Piechoty gen. Stefana Mokrzeckiego  i 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej z oddziałami  Armii Czerwonej toczone w pierwszym roku wojny polsko-bolszewickiej.
 Bitwa pod Leplem (1920) – walki oddziałów polskiej 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej z sowieckimi 5. i 56 Dywizją Strzelców toczone w ramach bitwy nad Berezyną 14 maja 1920